Swartz est un patronyme et toponyme d'origine allemande, porté notamment par :

Patronyme 
Olof Peter Swartz (1760 - 1818), botaniste suédois.
Aaron Swartz (1986 - 2013), informaticien et militant de l'Internet.
Dan Swartz (1934-1997), ancien joueur de basket-ball américain.
Carl Swartz (1858-1926), homme politique suédois.
 Tenille Swartz (1987-), joueuse de squash sud-africaine.

Toponyme 
Swartz Creek, ville située dans le comté de Genesee.
Swartz (Louisiane)

Autre 
 Prix Swartz, en neurosciences.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Homonymie de toponyme